Quatre navires de la Marine royale canadienne portent ou on porté le nom de NCSM Ottawa :
 le , un destroyer de classe C mis en service sous le nom de HMS Crusader dans la Royal Navy avant de servir dans la Marine royale canadienne de 1938 à 1942 ; 
 le , un destroyer de classe G mis en service sous le nom de HMS Griffin dans la Royal Navy avant de servir dans la Marine royale canadienne de 1943 à 1945 ; 
 le , un destroyer de classe St. Laurent en service de 1956 à 1992 ; 
 le , une frégate de classe Halifax lancé en 1996.

Ottawa